Börsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Börsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (5,7 ha)
Börsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (90,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn